Karol I Wojownik (ur. 29 marca 1468 r. w Carignano, zm. 13 marca 1490 r. w Pinerolo) – książę Sabaudii i Piemontu, hrabia Aosty i Maurienne 1482-1490, tytularny król Cypru i Jerozolimy 1485-1490, margrabia Saluzzo 1487 – 1490.

Syn Amadeusza IX z dynastii sabaudzkiej i Jolanty de Valois (1434-1478), córki króla Francji Karola VII. Wstąpił na tron po swoim bracie Filibercie w 1482. Jako małoletni, rządy rozpoczął pod opieką swego stryja Filipa II Sabaudzkiego, zwanego też Filipem Bez Ziemi. W 1485 wdowa po jego stryju – Ludwiku Sabaudzkim, bezdzietna królowa Cypru – Charlotta odstąpiła mu swoje królestwo – odtąd książęta sabaudzcy i królowie sardyńscy nosili tytuł królów Cypru i Jerozolimy. W 1487 podbił alpejski markizat Saluzzo.

1 kwietnia 1485 ożenił się z Blanką de Montferrat (1472-1519), córką Wilhelma VIII, margrabiego Montferratu i Elisabetty Marii Sforzy, córki Franciszka I, księcia Mediolanu. Para miała dwoje dzieci:
 Jolantę Ludwikę Sabaudzką (1487-1499), żonę Filiberta II Pięknego
 Karola II Jana Amadeusza (1489-1496)

Ordery 
 Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) kawaler,a od 1482 Wielki Mistrz Zakonu Łańcucha (pierwotna nazwa orderu)

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Władcy Sabaudii
Władcy Cypru
Królowie Jerozolimy
Urodzeni w 1468
Zmarli w 1490